Pantyrannosauria ("všichni tyranosauři") je klad teropodních dinosaurů ze skupiny (nadčeledi) Tyrannosauroidea. Podle definice do něj spadá většina zástupců této skupiny, s výjimkou jejích vývojově nejprimitivnějších zástupců (zejména čeledi Proceratosauridae).

Definice a charakteristika 
Definice zní, že se jedná o nejmladšího společného předka druhů Tyrannosaurus rex a Dilong paradoxus a všechny jejich potomky. Zástupci kladu jsou tedy vývojově bližší těmto druhům než například druhu Proceratosaurus bradleyi nebo Kileskus aristotocus. Nejvyspělejší skupinou je čeleď Tyrannosauridae, jejíž zástupci obvykle představovali vrcholové predátory ve svých pozdně křídových ekosystémech. Podskupinou pantyranosaurů je klad Eutyrannosauria, zahrnující vlastní ("pravé") tyranosauridy a jejich nejbližší příbuzné. Tento klad byl stanoven ve stejné práci jako klad Pantyrannosauria. Formálně jej zavedli v roce 2018 paleontologové Rafael Delcourt a Orlando Nelson Grillo.

Význam 

Pantyranosauři byli velkou a druhově rozmanitou skupinou tyranosauroidů, tedy menších, středně velkých až obřích dravých dinosaurů, žijících v období svrchní jury až svrchní křídy (asi před 155 až 66 miliony let). Nejslavnějším zástupcem je nepochybně severoamerický druh Tyrannosaurus rex (který byl zřejmě největším známým dravým dinosaurem vůbec), patří sem ale i mnohé další druhy, jako byl čínský Yutyrannus huali, mongolský Alioramus remotus nebo třeba evropský Eotyrannus lengi. Tito dinosauři obývali především severní kontinenty Laurasie, několik jejich potenciálně platných druhů je však známo i z jižní polokoule. Dva nálezy pocházejí z Austrálie (například druh Timimus hermani) a jeden z Brazílie (Santanaraptor placidus).

Kladogram 
Tento kladogram vychází z práce Delcourt a Grillo, 2018. Pod číslem "1" jsou označeni zástupci čeledi tyranosauridů, tedy vývojově nejvyspělejší skupiny pantyranosaurů.

Odkazy

Reference

Literatura 
 Holtz, T. R. (2004). Tyrannosauroidea. In D. B. Weishampel, P. Dodson, and H. Osmolska (eds.), The Dinosauria (second edition). University of California Press, Berkeley. str. 111-136.
 Rauhut, O. W. M.; Milner, A. C. and Moore-Fay, S. (2010). Cranial osteology and phylogenetic position of the theropod dinosaur Proceratosaurus bradleyi (Woodward, 1910) from the Middle Jurassic of England. Zoological Journal of the Linnean Society. 158(1): 155-195.
 Williamson, T. E. and Brusatte, S. L. (2014). Small theropod teeth from the Late Cretaceous of the San Juan Basin, northwestern New Mexico and their implications for understanding latest Cretaceous dinosaur evolution. PLoS ONE. 9(4): e93190: 1-23.
 Darren Naish & Andrea Cau (2022). The osteology and affinities of Eotyrannus lengi, a tyrannosauroid theropod from the Wealden Supergroup of southern England. PeerJ. 10: e12727. doi: https://doi.org/10.7717/peerj.12727

Externí odkazy 
 Článek o stanovení kladu Pantyrannosauria na webu Letters from Gondwana 
 Video o systematice tyranosauroidů na YouTube 
 Profil nadčeledi Tyrannosauroidea na databázi Fossilworks  
 Článek o tyranosauroidech na webu DinosaurusBlog 

Plazopánví dinosauři
Teropodní dinosauři